Mannebach est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Mannebach, ville de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat
Mannebach, ville de l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg en Rhénanie-Palatinat
Mannebach, ortsteil de Beltheim en Rhénanie-Palatinat

Homonymie de toponyme